Анна Смашнова була чинною чемпіонкою, але знялася під час півфіналу проти Чо Юн Джон.

Елені Даніліду виграла титул, у фіналі перемігши Чо з рахунком 6–4, 4–6, 7–6(7–2).

Сіяні гравчині

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 

 http://www.itftennis.com/procircuit/tournaments/women's-tournament/info.aspx?tournamentid=1100006286 

WTA Auckland Open
2003